Фридрих Зелло, реже Селлов ( или , 12 марта 1789 — 1831) — немецкий ботаник, натуралист (естествоиспытатель) и садовник.

Биография 
Фридрих Зелло родился в Потсдаме 12 марта 1789 года. Он происходил из семьи главных королевских садовников Потсдама.

Для получения образования научного садовника было неизбежно пребывание за рубежом, и в 1810 году Зелло, оснащённый рекомендациями Карла Людвига Вильденова, отправился в Париж. Он собирал растения в Бразилии, многие из которых были новыми для науки, и ввёл их в культивирование в Европе через Берлин. Среди них были Salvia splendens, Begonia semperflorens, Petunia axillaris и Cortaderia selloana.

Фридрих Зелло умер в 1831 году в Риу-Доси.

Научная деятельность 
Фридрих Зелло специализировался на семенных растениях.

В честь Фридриха Зелло названа важная плодовая культура, культивируемая во многих странах мира, —  [syn. Feijoa sellowiana], в русском языке известная под названием фейхоа.

Примечания

Литература 
 Sabine Hackethal: Friedrich Sellow (1789—1831). Skizzen einer unvollendeten Reise durch Südamerika. In: Fauna und Flora in Rheinland-Pfalz. Beiheft 17, 1995, S. 229—246.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: Friedrich Sellow
 Heinz-Dieter Krausch: Friedrich Sello, ein vergessener Pflanzensammler aus Potsdam. In: Zandera. Band 17, 2002, Nr. 2, S. 73-76.
 37—38 (Nordisk familjebok / Uggleupplagan. 25. Sekt — Slöjskifling): Friedrich Sellow

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии